Radonić je naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 16 kilometara jugozapadno od Drniša.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 412 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša